Ez a szócikk a 2018-ban elhunyt nevezetes személyeket sorolja fel.

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Állatok

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Halálozások 2018-ban a sportban
 Halálozások 2018-ban a filmművészetben

Halálozások évek szerint
2018
Személyek listái